Miejscowości w USA:
 Harristown – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
Gminy w USA:
 Harristown (ang. Harristown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon